Eerste Duits-Deense Oorlog (1848-1851)
 Tweede Duits-Deense Oorlog (1864)